La Serie A 1947 fu la ventottesima edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. Il torneo fu vinto per la prima volta nella storia dalla Canottieri Olona.

Modalità del torneo 
Il torneo fu disputato attraverso un girone all'italiana con andata e ritorno disputato da sei squadre. Al termini di esso la prima qualificata si candidò campione d'italia, mentre l'ultima venne retrocessa.

Classifica

Verdetti
 Canottieri Olona Campione d'Italia
 Unione Sportiva Triestina retrocessa in Serie B

Sport acquatici nel 1947
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto